Roggow ist der Name folgender 

Ortschaften

in Deutschland:
 Roggow (Rerik), Ortsteil der Stadt Rerik im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Herrenhaus Roggow ebenda
 Roggow (Polzow), Ortsteil der Gemeinde Polzow im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Roggow (Lalendorf), Ortsteil der Gemeinde Lalendorf im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

in Polen:
 Rogowo (Białogard) (ehemals Roggow im Landkreis Belgard (Persante), Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern
 Rogowo (Radowo Małe) (ehemals Roggow im Landkreis Regenwalde, Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern
 Rogowo (Stargard) (ehemals Roggow im Landkreis Saatzig, Pommern), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Stargard

Personen:
 Dieter Roggow (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Hans Roggow (1921–2004), deutscher Fußballspieler
 Christian Roggow (* 1990), deutscher Diskjockey und Musikproduzent; siehe Frozen Skies

Siehe auch:
 Roggo
 Rockow
 Rogowo